Айия-Параскеви — греческий топоним. Может означать:

 Айия-Параскеви (Амарион) — село на Крите.
  — село в Фессалии.
 Айия-Параскеви (Аттика) — город, пригород Афин.
 Айия-Параскеви (Вилия) — село в сообществе Вилия в Аттике.
 Айия-Параскеви (Каламбака) — село в Фессалии.
 Айия-Параскеви (Каламбакион) — село в общине Доксатон в Восточной Македонии и Фракии.
 Айия-Параскеви (Килкис) — село в общине Килкис в Центральной Македонии.
 Айия-Параскеви (Ласитион) — село на Крите.
  — село в сообществе Палеа-Эпидаврос.
 Айия-Параскеви (Салоники) — малый город в общине Терми в Центральной Македонии.
  — село в сообществе Самос.
 Айия-Параскеви (Халкидики) — село в общине Касандра в Центральной Македонии.

См. также 
 Параскева (значения)